Сіладьї () — угорське прізвище.

 Арон Сіладьї (1990) — угорський фехтувальник, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Дьюла Сіладьї (1923 — 2001) —  угорський футболіст, нападник.

Угорські прізвища